Sorus kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Sorus (ort i Azerbajdzjan), Lerik,

Iran 

 Sorūsh, ö, Östazarbaijan, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar